Ochránce může být:
 Ochránce (film, 1985) (též Ochránce spravedlnosti) – hongkongsko-americký film režiséra Jamese Glickenhause z roku 1985
 Ochránce (film, 1996) (též Chlapci) – americký film režisérky Stacy Cochran z roku 1996
 Ochránce (film, 2004) – britsko-německý film režiséra Dolpha Lundgrena z roku 2004
 Ochránce (film, 2005) – americký film režiséra Adama Shankmana z roku 2005
 Ochránce (film, 2012) – německý film režiséra Tila Schweigera z roku 2012
 Ochránce (film, 2015) – koprodukční film režiséra Guillauma Seneze z roku 2015
 Ochránce (seriál, 1996) – americký televizní seriál z let 1996–1999
 Ochránce (seriál, 2018) – turecký televizní seriál z roku 2018
 Ochránce (seriál, 2021) – český televizní seriál z roku 2021
 Ochránce (Star Trek: Vesmírná loď Voyager) – úvodní dvojdíl seriálu Star Trek: Vesmírná loď Voyager